Die Liste der Spieler des Karlsruher SC führt alle Spieler des Karlsruher SC auf, die seit der Fusion 1952 bis einschließlich der zuletzt beendeten Saison 2021/22 in der ersten Mannschaft gespielt haben.

Erläuterungen zu einzelnen Spalten der Tabelle:
 Land: Zeigt die Flagge des Landes, für das der Spieler spielberechtigt war bzw. ist. Ist dies nicht eindeutig zu klären, werden beide in Frage kommenden Länder angeführt.
 Pos.: Nennt die Position des Spielers. TW = Torwart, AB = Abwehrspieler, MF = Mittelfeldspieler, ST = Stürmer, FS = Feldspieler (Position des Spielers ist nicht bekannt).
 von und bis: Zeitraum der Vereinszugehörigkeit, ausgenommen Jugendmannschaften.
 kam von und ging nach: Vereine, für die der Spieler in der Saison unmittelbar vor/nach dem Wechsel angetreten ist. Die tatsächliche Vereinszugehörigkeit aufgrund von Leih-Vereinbarungen kann hier abweichen.
 Liga: Bezeichnet die Spielklasse, in der der Spieler aufgelaufen ist: 1. = bis 1963 Oberliga Süd, danach Bundesliga 2. = von 1968 bis 1973 Regionalliga Süd, danach 2. Bundesliga 3. = Regionalliga Süd (Saison) 2000/01 bzw. 3. Liga (ab 2012/13).
 Ligaspiele und Ligatore: Angegeben sind nur Einsätze und Tore der regulären Meisterschaftsrunde in der ersten Mannschaft des KSC (also keine Endrunden-, Pokal- und Europapokalspiele, Spiele für Jugend-, Amateur- bzw. zweite Mannschaften des KSC). Spiele und Tore für Mühlburg bzw. Phönix vor 1952 werden in der Anmerkungsspalte erwähnt.

Literatur 
 Matthias Kropp: Deutschlands große Fußballmannschaften. Teil 11: Karlsruher SC. Agon Sportverlag, Kassel 1998, ISBN 3-89609-115-8.
 Peter Putzing: Zurück aus dem Tal der Tränen. Geschichte und Geschichten rund um den Karlsruher SC. Eigenverlag des Karlsruher SC, Karlsruhe 2007.

Weblinks 
 fussballdaten.de

!
Karlsruher Sc
Fussballspieler Karlsruher Sc